Kiedewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kiedewicz (* 2000), deutsch-polnischer Eishockeyspieler
 Łukasz Kiedewicz (* 1977), polnischer Eishockeyspieler 
 Sławomir Kiedewicz (* 1973), polnischer Eishockeyspieler